Bohème – corrente artistica francese, principalmente letterario-pittorico, dell'Ottocento; i suoi aderenti erano chiamati bohémien; equivale all'italiana, e più tarda, Scapigliatura

Musica 
Boheme – album dei Deep Forest del 1995
Boheme – singolo di Rosa Chemical del 2020

Pagine correlate
La bohème (disambigua)

Altri progetti